Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Toledo. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 45000.

 
Toledo